Anders Eriksson (1975-), joueur de hockey sur glace suédois.
 Anna-Lisa Eriksson (1928-2012), fondeuse suédoise.
 Arne Eriksson (1916-1998), arbitre finlandais de football.
Bengt Eriksson (1931-2014), skieur nordique suédois.
 Bjorn Eriksson (1976-), musicien belge ;
 Christian Eriksson (1858-1935), sculpteur suédois. 
 Elis Eriksson (1906-2006), artiste suédois.
 Gunnar Eriksson (1921-1982), fondeur suédois.
 Harald Eriksson (1921-2015), fondeur suédois.
 Jan Eriksson (1958-), joueur professionnel suédois de hockey sur glace.
 Jan Eriksson (1967-), footballeur international suédois.
 Kenneth Eriksson (1956-), pilote de rallye suédois.
 Kjell Eriksson (né en 1953), auteur suédois. 
 Lars Eriksson (1926-1994), footballeur international suédois.
 Lars Eriksson (1975-), footballeur international suédois.
 Lars-Börje Eriksson (1966-), skieur alpin suédois.
 Loui Eriksson (1985-), joueur professionnel suédois de hockey sur glace.
 Lucas Eriksson (1996-), coureur cycliste suédois.
 Magdalena Eriksson (1993-), footballeuse suédoise.
 Marianne Eriksson (1952-), femme politique suédoise.
 Mauritz Eriksson (1888-1947), tireur sportif suédois.
 Oskar Eriksson (1991-), curleur suédois.
 
 Peter Eriksson (1958-), ancien porte-parole du Parti des Verts suédois, actuel député européen.
 Peter Eriksson (1959-), cavalier de saut d'obstacles suédois.
 Peter Eriksson (1965-), joueur de hockey sur glace suédois.
 Roland Eriksson (1954), joueur de hockey sur glace suédois.
 Sandra Eriksson (1989-) une athlète finlandaise.
 Sven Selånger Eriksson (1907-1992), sauteur à ski et spécialiste suédois du combiné nordique.
 Sven-Göran Eriksson (1948-), entraîneur de football suédois.
 Ursula et Sabina Eriksson (1967-), jumelles ayant attiré l'attention médiatique en 2008
 

Homonymie de patronyme suédois